Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1979/1980  — XLVII чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с декабря 1979 года по март 1980 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1979/1980 года принимали участие 12 команд: московские ЦСКА и «Динамо», киевские «Строитель» и СКА, вильнюсская  «Статиба», ленинградский «Спартак», минский РТИ, тбилисское «Динамо», таллинский «Калев», рижский ВЭФ, каунасский «Жальгирис» и новосибирский «Локомотив» (получил право участия в турнире как обладатель Кубка СССР среди команд Сибири и Дальнего Востока).

Составы команд 
ЦСКА (Москва) С.Белов, А.Белостенный, А.Бондаренко, А.Гусев, И.Едешко, С.Ерёмин, А.Жармухамедов, Е.Коваленко, С.Коваленко, А.Красавцев, В.Кузьмин, А.Лопатов, В.Милосердов, А.Мышкин, В.Панкрашкин, В.Петраков, С.Тараканов, Г.Толмачёв. Тренер – Юрий Селихов.

Строитель (Киев) В.Братанчук, В.Внуков, М.Кожелянко, Е.Колежук, В.Коробков, О.Крыжановский, О.Кузенков, В.Мартынов, Р.Рыжик, В.Рыжов, В.Смольяков, С.Тараненко, В.Ткаченко, В.Хомич, А.Шальнёв, А.Шаптала, А.Шевченко. Тренер – Борис Вдовиченко.

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, В.Балочка, А.Вайткус, Р.Гирскис, С.Дейманцявичус, Й.Казлаускас, Г.Куркузинскас, В.Маткявичус, Э.Нармонтас, А.Павилонис, В.Палёнис, Э.Паулаускас, Д.Пашакарнис, А.Раулушявичус, П.Смирнов, В.Урба. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

Динамо (Москва) А.Агапеев, А.Болошев, А.Буров, В.Головенко, А.Гончаров, Г.Гребенников, В.Жигилий, С.Киселёв, И.Королёв, С.Крылов, А.Лындин, А.Николаев, С.Попов, А.Сидякин, С.Степаненко, В.Федоринов, Н.Фесенко, Ю.Шишков. Тренер – Евгений Гомельский.

Спартак (Ленинград) А.Аверьянов, А.Агеев, М.Герасимович, М.Горба, В.Горин, О.Егоров, В.Жарков, В.Жижин, С.Каприленко, Г.Капустин, А.Караваев, С.Кубякин, С.Кузнецов, А.Макеев, С.Махлин, И.Мельник, А.Муравьёв, Ю.Павлов, М.Силантьев, А.Сысоев, А.Тюбин, А.Харченков, С.Хаустов, Ю.Щетинин. Тренер – Владимир Кондрашин.

РТИ (Минск) Л.Антоник, В.Белан, М.Габрусевич, В.Гузик, И.Ефимов, А.Жедь, Г.Каленто, Р.Кнатько, В.Кравченко, Н.Красницкий, А.Парфианович, А.Попков, Е.Пустогвар, А.Савицкий, А.Сатыров, А.Сланевский, К.Шереверя, А.Якубенко. Тренер – Владимир Колос.

Динамо (Тбилиси) Г.Бабунашвили, З.Бахтуридзе, А.Белазерский, Г.Бичиашвили, И.Бородачёв, Р.Гаручава, З.Грдзелидзе, Л.Гулдедава, Г.Дарсадзе, Н.Дерюгин, К.Джорджикия, В.Дзидзигури, Ю.Дзидзигури, М.Коркия, Н.Коркия, К.Ломидзе, Ю.Миловидов, Г.Натобидзе, Ю.Пулавский, М.Сабахтарашвили, Ш.Синджарадзе, Т.Чихладзе. Тренер – Леван Мосешвили.

Калев (Таллин) Р.Абельянов, Ю.Варул, В.Викторов, М.Жуланов, В.Земцов, А.Киппер, Х.Койк, Т.Лаур, А.Лунден, Ю.Метсалу, Я.Орав, Р.Покла, Т.Рандала, А.Сыбер, М.Тикс, В.Тилгор, В.Филатов, Х.Энден. Тренер – Аугуст Сокк.

СКА (Киев) В.Арзамасков, В.Бережной, Б.Дербенцев, Ю.Зазимко, А.Здрак, В.Кобзев, А.Ковтун, Е.Кравченко, О.Крайнюк, С.Лыско, А.Мелешкин, О.Полосин, Н.Руднев, А.Сальников, М.Семёнов, С.Терентьев, Е.Филозоф, В.Хоменко. Тренер – Виктор Боженар. 

ВЭФ (Рига) Я.Балодис, Ю.Бирзниекс, В.Валтерс, Ю.Висоцкис, Р.Гробиньш, А.Дудоров, Р.Думпис, А.Екабсонс, И.Жвигурс, А.Званс, Ю.Калниньш, В.Криштопанс, А.Кузнецов, А.Лиетиньш, Н.Назаров, А.Сухаревский, Ю.Чирков, К.Янсонс. Тренер – Арманд Краулиньш. 

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, А.Базюкас, М.Валанчус, Р.Валиконис, Э.Василяускас, А.Григас, Л.Жукайтис, С.Йовайша, Г.Крапикас, Д.Ласкис, А.Лауритенас, М.Лекараускас, А.Линкявичус, В.Масальскис, А.Сипавичус, В.Хомичюс, Р.Чивилис, В.Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Локомотив (Новосибирск) В.Баранов, Ю.Берг, А.Брызгалов, А.Ворошко, В.Денисенко, В.Ермолаев, С.Индан, С.Казаржевский, В.Кашников, В.Николаев, В.Рожков, А.Суханов, А.Шипилов. Тренер – Юрий Перминов.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1979/1980 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1979/1980 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Владивосток)-1979/1980 на сайте bkspartak-vlk.narod.ru

1980 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1980 году
Чемпионаты СССР в 1979 году
1979 год в баскетболе